Žofie Antonie Brunšvicko-Wolfenbüttelská (13. ledna 1724, Wolfenbüttel – 17. května 1802, Coburg) byla desáté ze 17 dětí Ferdinanda Albrechta II., vévody brunšvicko-wolfenbüttelského.

Manželství 
Dne 23. dubna 1749 se ve Wolfenbüttelu provdala za Arnošta Fridricha, vévodu sasko-kobursko-saalfeldského. Mezi její významné pravnuky patřili princ Albert, královna Viktorie, Ferdinand II. Portugalský, císařovna Šarlota Mexická a Leopold II. Belgický.

 František Frederik Antonín (15. července 1750 – 9. prosince 1806), vévoda sasko-kobursko-saalfeldský,
 ⚭ 1776 Žofie Sasko-Hildburghausenská (22. února 1760 – 28. října 1776)
 ⚭ 1777 Augusta Reuss Ebersdorf (19. ledna 1757 – 16. listopadu 1831)
 Karel Vilém Ferdinand (21. listopadu 1751 – 16. února 1757)
 Bedřiška Juliána (14. září 1752 – 24. září 1752)
 Karolína Ulrika Amálie (19. října 1753 – 1. října 1829), jeptiška
 Ludvík Karel Frederik (2. ledna 1755– 4. května 1806); s mademoiselle Brutel de la Riviére měl nemanželského syna, Ludvíka Frederika Emila Koburského (1779–1827). Na straně druhé, pěti dětem Ludvíka Frederika byl udělen titul Freiherren von Coburg. Jeho potomci stále žijí.
 Ferdinand August Jindřich (12. dubna 1756 – 8. července 1758)
 Frederik (4. března 1758 – 26. června 1758)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Brunšvicko-Bevernští
Wettinové
Brunšvicko-lüneburské vévodkyně
Narození v roce 1724
Narození 13. ledna
Narození ve Wolfenbüttelu
Úmrtí v roce 1802
Úmrtí 17. května
Úmrtí v Coburgu
Ženy